pogotowie ratunkowe
 Ostry dyżur – spektakl telewizyjny z 1955 w reżyserii Erwina Axera
 Ostry dyżur – spektakl telewizyjny z 1964 w reżyserii Andrzeja Szafiańskiego
 Ostry dyżur – spektakl telewizyjny z 1970 w reżyserii Andrzeja Łapickiego
 Ostry dyżur – album zespołu Grupa Operacyjna
 Ostry dyżur – amerykański serial telewizyjny (1994–2009)